УЗК — аббревиатура:

 Устройство закладки кабеля —  устройство, предназначенное для закладки (втягивания) кабеля в закрытые кабель-каналы, имеющие вид труб прямоугольного или круглого сечения.
 Установка замедленного коксования — технологическая установка, предназначенная для переработки различных видов тяжелого нефтяного остатка с целью получения крупно-кускового нефтяного кокса.